Арасуаи:

 Арасуаи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Арасуаи — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.